

Буджак () — село у повіті Констанца. Входить до складу комуни Остров.

Буджак () — село у Гагаузії.

 Буджак Михайло Васильович — український журналіст, фольклорист
 Буджак Ярослав Степанович — український фізик, доктор фізико-математичних наук (1986), професор (1988).

Прізвища